El Distrito de Dahme-Spreewald (en alemán: Landkreis Dahme-Spreewald) es un distrito perteneciente al estado federal de Brandeburgo, Alemania. Está rodeado por los distritos de Oder-Spree, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster y Teltow-Fläming, y por la ciudad de Berlín.

Geografía 
 Dahme-Seengebiet (con el Naturpark Dahme-Heideseen) es el que da origen al nombre del distrito
 Niederlausitz (con el Naturpark Niederlausitzer Landrücken)
 Spreewald (con la Reserva de la Biosfera de Spreewald)

Historia 
El Distrito de Dahme-Spreewald se crea en el marco de la reforma de distritos abordada en el estado federal de Branderburgo el 6 de diciembre de 1993.

Composición del Distrito 

(Habitantes a 31 de diciembre de 2006)

Véase también 
 Gastronomía de Brandeburgo

Enlaces externos 
 Página Web Oficial del Landkreis Dahme-Spreewald
 Mapa de Spreewaldes
 Website Oficial del KreisJugendRing Dahme-Spreewald
 Geschichtslandschaft Dahme-Spreewald 

Dahme-Spreewald